Lamprophiidae — семейство змей из надсемейства Elapoidea. Ранее его включали в состав семейства Colubridae в качестве подсемейства Lamprophiinae, однако после проведения тщательных генетических исследований было выделено в самостоятельное семейство. Ареал охватывает Юго-Западную и Среднюю Азию, Африку и остров Мадагаскар.

Классификация 
Первоначально таксон описан в 1848 году Леопольдом Фитцингером ранге подсемейства Lamprophisinae, до статуса семейства повышен в 2009 году. Роды, относящиеся к этому семейству, систематики до этого относили к признанному теперь парафилетическим подсемейству Boodontinae. В семейство включают 89 видов из 16 родов:

Примечания

Литература 
 Zaher H., Grazziotin F. G., Cadle J. E., Murphy R. W., de Moura-Leite J. C., Bonatto S. L. 2009. Molecular phylogeny of advanced snakes (Serpentes, Caenophidia) with an emphasis on South American Xenodontines: a revised classification and descriptions of new taxa. Papéis Avulsos de Zoologia, 49 (11). 

 
Семейства пресмыкающихся